gmina Spytkowice (powiat wadowicki)
 gmina Spytkowice (powiat nowotarski)